Кампхэнгпхет:

 Кампхэнгпхет — одна из центральных провинций Королевства Таиланд.
 Кампхэнгпхет — исторический памятник со множеством храмов в северной части Таиланда.